Альбано Пера (; 13 февраля 1950 года, Капаннори) — бывший итальянский стрелок, выступавший в дисциплинах трап и дубль-трап. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпион Европы.

Карьера 
Впервые на международной арене Альбано Пера заявил о себе в 1986 году, когда выиграл этап кубка мира в Монтекатини, выступая в дисциплине трап.

В 1988 он дебютировал на Олимпиаде. В квалификации трапа Пера допустил 7 промахов (из 200 выстрелов). Этого оказалось недостаточно для преодоления квалификации и итальянец завершил выступления на общем 10-м месте.

В том же олимпийском сезоне Пера выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в Стамбуле, а в следующем сезоне стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призёром мирового первенства.

В дальнейшем итальянец принял решение сконцентрироваться на новом виде стрелковой программы — дубль-трапе. В 1993 году он стал лучшим на чемпионате Европы и завоевал бронзу мирового первенства, через год вновь был третьим на мировом первенстве и взял «серебро» на первенстве Европы.

В 1996 году дубль-трап дебютировал в олимпийской программе и Пера был одним из главных претендентов на медали. В квалификации он поразил 139 мишеней из 150 и с четвёртым результатом прошёл в финал. Там Пера допустил 6 ошибок и разделил с двумя спортсменами 2—4 места. Судьба медалей решалась в перестрелке, где итальянец оказался сильнейшим и завоевал олимпийское серебро.

В конце 1990-х завершил спортивную карьеру и перешёл на тренерскую работу. Являясь главным тренером сборной Италии по стендовой стрельбе, Пера воспитал нескольких чемпионов мира и Олимпийских игр, среди которых Джессика Росси, Джованни Пелльело, Массимо Фаббрици и другие.

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте ISSF

Стрелки Италии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Европы по стрельбе